Eugeniusz Kuczyński – dyplomata
 Eugeniusz Kuczyński – inżynier